Dziesięć okrętów Royal Navy nosiło nazwę HMS Lightning:
 HMS "Lightning" (1691) − 8-działowy brander, zwodowany w 1691 roku i zdobyty przez Francuzów w 1705 roku;
 HMS "Lightning" (1740) − 8-działowy moździerzowiec, zwodowany w 1740 roku i utracony w 1746 roku;
 HMS "Viper" (1746) − 14-działowy slup wojenny, zwodowany w 1746 roku, przebudowany na brander i przemianowany na HMS "Lightning" w 1755 roku, sprzedany w 1762 roku;
 HMS "Sylph" (1776) − 14-działowy slup, zakupiony w 1776 roku, przebudowany na brander i przemianowany na HMS "Lightning" w 1779 roku, sprzedany w 1783 roku;
 HMS "Lightning" (1806) − 16-działowy brander, zwodowany w 1806 roku i sprzedany w 1816 roku;
 HMS Lightning" (1823) − parowy bocznokołowiec, przebudowany później na jednostkę badawczą i użyty w tej roli w 1868 roku przez Charlesa Thomsona;
 HMS "Lightning" (1829) − 18-działowy slup wojenny, zwodowany w 1829 roku, trzy lata później przemianowany na HMS "Larne" i rozebrany w 1866 roku;
 HMS "Lightning" (1877) − parowy torpedowiec, zwodowany w 1876 roku, w służbie od 1877 roku, uważany za jednego z prekursorów tej klasy okrętów, wycofany w 1896 roku;
 HMS "Lightning" (1896) − niszczyciel typu Janus z 1896 roku, zatonął na minie 30 czerwca 1915 roku;
 HMS "Lightning" (1941) − niszczyciel typu L, w służbie od 1941 roku, zatopiony 12 marca 1943 roku.

Bibliografia 
 

Lightning